Maroldt ist der Familienname folgender Personen:

 François Maroldt (1952–2017), luxemburgischer Lehrer und Politiker
 Lorenz Maroldt (* 1962), deutscher Journalist